In 2013 werd het 71ste Campeonato Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 20 januari tot 5 mei. Cuiabá werd de kampioen. CRAC trok zich voor de competitie terug, waardoor er slechts negen in plaats van tien teams speelden.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mato-Grossense
Mato